La detentrice del titolo è Agnieszka Radwańska, ma è stata eliminata al secondo turno da Bethanie Mattek-Sands. La Vincitrice del titolo è Cvetana Pironkova, che partita dalle qualificazioni ha battuto in finale Angelique Kerber per 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Petra Kvitová (semifinale)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Jelena Janković (primo turno)

 Angelique Kerber (finale)
 Caroline Wozniacki (secondo turno)
 Simona Halep (primo turno)
 Sloane Stephens (ritirata per un infortunio al polso)

Qualificate 

  Bethanie Mattek-Sands (ritirata, quarti di finale)
  Victoria Duval (primo turno)
  Cvetana Pironkova (campionessa)

  Paula Ormaechea (primo turno)
  Christina McHale (secondo turno)
  Lauren Davis (secondo turno)

Lucky Loser 

  Varvara Lepchenko (secondo turno)

  Julia Görges (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2014
WTA Tour 2014